Astragalo – osso del piede
Astragalo – modanatura dell'architettura classica
Astragalo – nome comune di un genere di piante
Astragalo – antico gioco simile a quello dei dadi
Astragalo – modanatura dei pezzi d'artiglieria